Промені Сліз  — дебютний альбом тернопільского гурту ХОЛОDНЕ СОНЦЕ.

Композиції 
 Темна Троянда (intro)
 Тінь Кохання
 Stripped (Depeche Mode cover)
 Забери Мене
 Колискова
 Зникле У Сні
 Безкрилий Ангел
 При Заході
 Там де я
 Крижана Зірка
 Поховай
 При Заході (стрінг вер., outro)

Джерела 
 Тексти пісень

Дебютні альбоми 2004
Альбоми гурту Холодне сонце
Альбоми українських рок-виконавців